Синодонтисите (Synodontis) са голям род риби от семейство Mochokidae, включващ над 130 различни вида. Представителите на този род са малки до средни на размер и са покрити с много петна. Това са сладководни сомове, срещащи се в цяла Африка, но най-вече в Централна и Западна Африка.

Видове 
За момента са известни 131 вида от този род:

Род Синодонтиси

Източници